Отто Веккерлинг (; род. 23 октября 1910 года в Кенерте, Германия — ум. 6 мая 1977 года в Дортмунде, Германия) — немецкий шоссейный и трековый велогонщик, выступавший с 1933 по 1950 год. Двукратный чемпион ГДР на треке. Победитель Тура Германии-1937.

Достижения

Шоссе 

 1937
1-й Тур Германии
1-й — Этап 1
1-й — Этап 8 Тур де Франс
8-й Чемпионат мира
 1938
3-й Тур Германии

Трек 
 1949
1-й  Чемпионат ГДР — мэдисон (с Вернером Рихтером)
 1950
1-й  Чемпионат ГДР — мэдисон (с Вернером Рихтером)

Ссылки 
 Веккерлинг, Отто  на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Германии